En Pologne, Trzcianki peut faire référence à : 

 Trzcianki, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Trzcianki, un village du powiat de Puławy dans la voïvodie de Lublin
 Trzcianki, un village du powiat de Ryki dans la voïvodie de Lublin
 Trzcianki, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix